Gyalectaceae är en familj av lavar. Gyalectaceae ingår i ordningen Ostropales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Gyalectaceae